Орден Морских заслуг — наименование государственных наград ряда государств:

 Орден Морских заслуг — государственная награда Бразилии.
  — государственная награда Доминиканской Республики.
 Орден Морских заслуг — государственная награда Кот-д’Ивуара.
  — государственная награда Кубы.
 Орден Морских заслуг — государственная награда Франции.

 Орден Военно-морских заслуг — название Креста Морских заслуг Испании до 1995 года.
 Орден «За морские заслуги» — государственная награда России.

См. также 
 Орден «За военные заслуги»